Führungskultur steht für:
 Führungskultur (Militär), siehe Innere Führung
 Führungskultur in der Schulpädagogik
 Führungskultur (Unternehmen), siehe Führungskräfteentwicklung